Ez a lista az NHL-ben szerepelt Colorado Rockies csapata által
1977–1981 között draftolt játékosokat tartalmazza.

Források
A draftolt játékosok
A draftolt játékosok

A Colorado Rockies (NHL) által draftolt játékosok